Алекса́ндр Родио́нов: Родионов, Александр Андреевич (1854—1906) — капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения, командир крейсера «Адмирал Нахимов».
 Родионов, Александр Владимирович (1949—2020) — советский ватерполист.
 Родионов, Александр Диомидович — русский яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.
 
 Родионов, Александр Николаевич (род. 1943) — деятель советских спецслужб.
 Родионов, Александр Ростиславович (1849—1910) — русский морской начальник, вице-адмирал.
 Родионов, Александр Фёдорович (1972—2011) — белорусский баскетболист.
 Родионов, Александр Яковлевич (1870—1917) — русский архитектор, военный инженер.
 Родионов, Александр Сергеевич (род. 1978) — российский драматург, сценарист.